«Подна и Подни» — рисованный мультипликационный фильм 2000 года, который создал режиссёр Юрий Кулаков на основе пакистанской сказки в цикле «Сказки народов мира в анимации» на студии «Кристмас Филмз».

Мультфильм участвовал в «Тарусе-2001».

Сюжет 
Фильм снят на основе древней суфийской притчи о двух маленьких птичках Подны и Подни. В образах поэтической аллегории фильм рассказывает о возвращении утраченной любви и преодолении препятствий на этом пути.

Создатели

Награды 
 Гран-При МФАК «Золотая рыбка», Первый приз «Золотая рыбка»
 Первый приз — Всероссийский фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок»
 Звание «Лучший детский фильм» — IV международный фестиваль анимационного кино «Анимаевка-2001».

Примечания

Ссылки 
 
 Подна и Подни на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Кристмас Филмз»
Мультфильмы Юрия Кулакова
Мультфильмы о птицах